

Cinema 
Six - La corporazione (Six: The Mark Unleashed) – film del 2004 diretto da Kevin Downes

Codici 
 SIX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Singleton (Nuova Galles del Sud) (Australia)

Musica 
 Six – gruppo musicale irlandese
 Six – album dei Soft Machine del 1973
 Six – album dei Whodini del 1996
 Six – album dei Loverboy del 1997
 Six – album dei Mansun del 1998
 Six – canzone degli All That Remains

Persone 
 André Six (1879-1915) – nuotatore francese
 Didier Six (1954) – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
 Franz Six (1909-1975) – generale e accademico tedesco
 James Six (1731-1793) – meteorologo e inventore inglese
 Jan Six (1618-1700) – politico, mecenate e collezionista d'arte olandese
 Pierre Six (1888-1916) – calciatore francese
 Tom Six (1973) – regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e attore olandese

Teatro
 Six – musical britannico

Televisione 
Six – serie televisiva statunitense del 2017